Manzanedo puede referirse a:

Plantación de manzanos

Topónimos
Valle de Manzanedo
Manzanedo (Burgos)
Peñalba de Manzanedo
Cueva de Manzanedo

Título nobiliario
Marquesado de Manzanedo
Palacio del Marqués de Manzanedo

Apellido
José Luis Fernández Manzanedo
Laura Manzanedo
Juan Manuel de Manzanedo
Jorge Dezcallar Manzanedo